Grove är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Florence Crauford Grove (1838–1902), engelsk bergsbestigare och författare
 George Grove (1820–1900), brittisk musikskriftställare
 Gerhard Leslie Grove (1855–1911), dansk historiker
 Henning Grove (1932–2014), dansk politiker
 Kendall Grove (född 1982), amerikansk MMA-utövare

Externa länkar 
 

Danska efternamn
Tyska efternamn
Engelska efternamn